Прімейра ліга 2005—2006 — 72-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Віторія (Сетубал) взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як фіналіст Кубку Португалії 2005—2006.
2. Клуб Жил Вісенте виключили зі складу учасників наступного сезону через участь у матчах незаявленого гравця, Матеуша.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2005—2006
Португалія
Португалія
2005 у Португалії
2006 у португальському спорті